Virginia-klass kan avse ett antal fartygsklasser i den amerikanska flottan:
 Virginia-klass (slagskepp), en fartygsklass bestående av slagskepp typ Pre-dreadnought.
 Virginia-klass (kryssare), en fartygsklass bestående av atomdrivna kryssare byggda under det kalla kriget. Av de planerade 11 fartygen kom till slut endast fyra att byggas, dessa byggdes mellan 1972–1980 och var i tjänst mellan	1976–1998.
 Virginia-klass (ubåt), en fartygsklass bestående av atomubåtar under 2000-talet.